Meurtre en Mésopotamie est le titre des œuvres suivantes :
 Meurtre en Mésopotamie (), roman policier d'Agatha Christie mettant en scène Hercule Poirot, publié en 1936, qui a connu plusieurs adaptations homonymes :
 Meurtre en Mésopotamie (), téléfilm de la série britannique Hercule Poirot d'ITV, diffusé en 2001 ;
 Meurtre en Mésopotamie, bande dessinée française de François Rivière et Chandre publiée en 2005 dans la collection Agatha Christie.